Термин 101 Далматинац има више значења.

 101 далматинац (филм из 1961), амерички анимирани филм
 101 далматинац (филм из 1996), римејк анимираног филма из 1961. године.
 102 далматинца, наставак филма из 1996. године.
 101 далматинац 2: Печова авантура у Лондону, наставак филма из 1961. године.